Boating Buddies (En Latinoamérica "Compinches de Canotaje" y en España "Colegas de navegación") es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6.

Sinopsis 
Bob Esponja escuchó algo y vio que Calamardo estaba leyendo, Calamardo se estaba enojando y entonces corrió a su auto para alejarse de Bob que lo perseguía y no encontraba las llaves pero se asustó cuando vio que Bob estaba llegando y cuando llegó Bob le dijo que dejó las llaves sobre la mesa y manejó el auto y cuando estaba manejando rompió una señal de Stop y el oficial lo llevó a la escuela de canotaje y ahí se encontró con Bob Esponja y se metió en un gran lío cuando él dijo que eran "colegas de navegación"

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008